Jimmy Choo, een Chinees-Maleisisch modeontwerper
 Melvin Choo, een Singaporees autocoureur
 Alpha Arae, ook wel Choo in het Chinees, een ster in het sterrenbeeld Altaar